Apollon est un nom propre qui peut désigner :

Mythologie 
 Apollon, dieu de la mythologie grecque.

Statues 
 Apollon Chatsworth, bronze grec du 
 Apollon, statue de Michel-Ange.
 Apollon, statue de Paul Belmondo.
 Apollon de Cyrène sculpture hellénistique du .
 Apollon de Piombino
 Apollon Barberini
 Apollon de Cleveland
 Apollon du Pirée
 Apollon sauroctone
 Apollon Strangford
 Apollon du Belvédère
 Apollon citharède de Pompéi
 Apollon de Mantoue
 Apollon de Gaza

Biologie 
 Apollon, papillon de la famille des Papilionidae.

Musique 
 Apollon musagète, ballet d'Igor Stravinsky.
 Apollon, ballet de George Balanchine.

Sciences 
 , astéroïde.
 les astéroïdes Apollon, dont  est le prototype et éponyme.
 Apollon, laser à haute densité français.

Navires 
 Apollon est un navire de croisière.
 Apollon est un navire de guerre français du .

Sports 
 Apollon Racing, ancienne écurie de Formule 1.
 Apollon, pseudonyme de Louis Uni, haltérophile français.

Toponyme et hydronyme 
Apollon est un nom de lieu notamment porté par :
 Cap d'Apollon, actuel pointe au niveau de Porto Farina en Tunisie.

Autres 
 Apollon, personnage non récurrent de la série télévisée Star Trek.
 Apollon, ancienne revue illustrée russe d'art.

Notes et références 

Nom théophore